Cagnano puede referirse a:
 Cagnano, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega.
 Cagnano Varano, localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia, Italia 
 Cagnano Amiterno, municipio situado en el territorio de la Provincia de L'Aquila, en Abruzos, Italia